Александр Бобовников:
 Бобовников, Александр Львович (род. 1967) — российский менеджер. Генеральный директор ООО НПО «Прокопьевскуголь» (2001—?).
 Бобовников, Александр Петрович (род. 1953) — мэр города Жуковский (2000—2013). Примечания